

Astronomia
Cratere Ruth – cratere di Venere
798 Ruth – asteroide

Bibbia
Libro di Rut – testo biblico
Rut – personaggio biblico

Geografia
Stati Uniti d'America
Ruth – CDP della California
Ruth – comune della Carolina del Nord
Ruth – CDP del Nevada

Onomastica
Ruth – nome di persona femminile

Persone
 Babe Ruth (1895-1948) – giocatore di baseball statunitense
 Johann Rüth (1899-1978) – vescovo cattolico tedesco
 Karen Ruth Bass (n. 1953) – politica e medico statunitense
 Katherine Ruth, nota anche come Katherine Patricia Rush – modella statunitense

Altro 
 Ruth – film del 1912